VerkeersInformatieDienst (VID), een Nederlandse organisatie die verkeersinformatie verschaft;
 Vid (Hongarije), een plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Veszprém.
 Vid (Kroatië), een plaats in Kroatië, deel van de gemeente Metković
 Vid (Metković)
 VIDgital of VID, een Russische tv-maatschappij